Az alábbi családfa a longobárd királyok rokoni kapcsolatait tartalmazza a IV. századtól 774-ig.
Az uralkodók zöld téglalapban szerepelnek.

Dinasztiák
Lethingek (546-ig)
Gausianok (546–590)
ismeretlen dinasztiák (2, 590–636)
Harodingianok (636–653)
Agilolfingek (653–662, 671–712)
Beneventoi-ház (662–671)
ismeretlen dinasztiák (3, 712–774)

A családfa

Források
http://www.homar.org/genealog/iv_europa_i/itl01.htm
http://www.homar.org/genealog/iv_europa_i/itl02.htm
http://www.homar.org/genealog/iv_europa_i/itl03.htm
http://fabpedigree.com/s014/f647706.htm
http://sitemaker.umich.edu/mladjov/files/lombard_rulers.pdf
http://fmg.ac/Projects/MedLands/ITALY,%20Kings%20to%20962.htm#_Toc203638177
https://web.archive.org/web/20100211110138/http://www.northvegr.org/lore/langobard/kings.php
https://web.archive.org/web/20110105091046/http://www.oeaw.ac.at/gema/lango%20paulus.htm

Uralkodói családfák
Longobárdok